Мах (, , , ) — многозначный термин.

В спорте 
 Мах (от махать) — однократное маятникообразное движение по инерции одних частей тела относительно других в упоре или относительно точек хвата в висе (в спортивной гимнастике), при выполнении беговых, прыжковых и других упражнений, а также движение предметом по дуге (в художественной гимнастике).

В физике и авиации 
 Число Маха, М — отношение локальной скорости потока к местной скорости звука. Часто используют для измерения скорости: М=1 означает, что скорость объекта равна скорости звука;  , где  — локальная скорость потока,  — местная скорость звука.

Фамилия 
 Мах, Александр (1902—1980) — словацкий политик-профашист.
 Мах, Вильгельм (1917—1955) — польский писатель, эссеист и литературный критик, публицист, сценарист.
 Мах, Зденек (1877—1954) — чехословацкий шахматный композитор, юрист и переводчик.
 Мах, Йозеф (1909—1987) — чехословацкий киноактёр, сценарист и режиссёр.
 Мах, Станислав (род. 1938) — вице-премьер ПНР в 1980—1981
 Мах, Эрнст (1838—1916) — австрийский физик и философ, педагог.

Другое 
 Mach — микроядро операционной системы, разработанное в Университете Карнеги Меллон.
 Мах — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 МАХ — Международная академия холода.
 Мах — бухарский худат